Каверзино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каверзино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Каверзино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Каверзино — деревня в Великолукском районе Псковской области.